Чемпіонат СЄХЛ 1999—2000 — 5-й розіграш Східноєвропейської хокейної ліги. У чемпіонаті брали участь тринадцять клубів.

Перший етап

СЄХЛ А

СЄХЛ В

Матч усіх зірок СЄХЛ 
22 січня 2000, «Льодовий палац спорту» Гродно, 3000 глядачів. 
«Зірки Білорусі» — «Зірки СЄХЛ» 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)

Другий етап

Група А

Група В

Плей-оф

Чемпіони

Нагороди 
Найкращі гравці
 Найкращий воротар: Євген Бруль («Сокіл»)
 Найкращий захисник: Олег Рунець («Тівалі»)
 Найкращий нападник: Василь Бобровников («Сокіл»)
Команда усіх зірок
 Воротар: Євген Бруль («Сокіл»)
 Захисники: Дмитро Нічухін («Металургс»), Василь Полоницький («Сокіл»)
 Нападники: Дмитро Марковський  («Сокіл»), Василь Бобровников («Сокіл»), Андрій Воюш  (Беркут-ППО)

Джерела 
 Архів 
 Архів 

1999—2000
1999 у хокеї з шайбою
2000 у хокеї з шайбою